Хант () — английская фамилия. Переводится как «охота» в значении «ловля», «добыча». Известные носители:

Персоналии

А 
 Хант, Аарон (род. 1986) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Гамбург».
 Хант, Айрин (1902—2001) — американская писательница.
 Хант, Альфред Уильям (1830—1896) — английский художник.
 Хант, Андерсон (род. 1969) — американский профессиональный баскетболист.
 Хант, Артур (1871—1934)— британский археолог, палеограф и папиролог.

Б 
 Хант, Бонни Линн (род. 1961) — американская актриса, комик, режиссёр, продюсер и телеведущая.

В 
 Хант, Вашингтон (1811—1867) — американский государственный деятель, губернатор штата Нью-Йорк

Г 
 Хант, Гарольд (1889—1974) — американский нефтяной магнат, миллиардер.
 Хант, Генри Сесил Джон (1910—1998) — британский альпинист, лорд, руководитель первого восхождения на Эверест.
 Хант, Генри (1819—1889) — американский генерал артиллерии, участник Гражданской войны.
 Хант, Говард (1918—2007) — американский офицер разведки и писатель.
  (род. 1984) — британский и французский прыгун в воду, двукратный чемпион мира по хай-дайвингу.

Д 
 Хант, Джеймс (1947—1993) — английский автогонщик.
 Хант, Джереми (род. 1966) — британский политик.
 Хант, Джеффри (род. 1982) — австралийский бегун на длинные дистанции, специализирующийся в марафоне.
 Хант, Джо (1919—1945) — американский военнослужащий, теннисист и игрок в американский футбол.
 Хант, Джон (род. 1965) — валлийский кёрлингист.
 
 Хант, Дэвид (род. 1982) — английский футболист.

К 
 Хант, Кристал (род. 1985) — американская актриса.

Л 
 Хант, Ламар (1932—2006) — американский спортивный антрепренёр.
 Хант, Лерой (1892—1968) — военнослужащий ВС США, генерал корпуса морской пехоты США.
 Хант, Ли (1784—1859) — английский критик, эссеист, журналист, поэт, драматург.
 Хант, Линда (род. 1945) — американская актриса, режиссёр, продюсер.

М 
 Хант, Мартита (1900—1969) — британская актриса.
 Хант, Марк (род. 1974) — новозеландский боец смешанных боевых искусств.
 Хант, Марта (род. 1989) — американская топ-модель.

Н 
 Хант, Ники (род. 1983) — английский футболист; защитник.
 Хант, Николь (род. 1988) — австралийская баскетболистка.
 Хант, Ноэль (род. 1983) — ирландский футболист, нападающий сборной Ирландии.

П 
 Хант, Питер (1925—2002) — английский кинорежиссёр.

Р 
 Хант, Рекс (1926—2012) — британский политик.
 Хант, Роджер (1938—2021) — английский футболист, нападающий сборной Англии, чемпион мира 1966 года.
 Хант, Ричард (1951—1992) — американский кукольник.
 Хант, Ричард Моррис (1828—1895) — американский архитектор.

С 
 
 Хант, Сэм (род. 1984) — американский кантри-музыкант, певец, композитор.

Т 
 Хант, Тристрам (род. 1974) — британский политик-лейборист, историк и журналист.
 Хант, Тимоти (род. 1943) — британский биохимик, лауреат Нобелевской премии.

У 
 Хант, Уилл (род. 1971) — американский ударник, играющий в жанрах рок и метал.
 
 Хант, Уолтер (1796—1859) — американский исследователь, учёный.

Ф 
 Хант, Фрэнк Уильямс (1861—1906) — 5-й губернатор Айдахо.

Х 
 Хант, Хизер (род. 1959) — британская легкоатлетка.
 Хант, Харриет (род. 1978) — английская шахматистка, международный гроссмейстер среди женщин.
 Хант, Хелен (род. 1963) — американская актриса.

Другое 
«Хант» (Hunt class) — тип английских миноносцев времен Второй Мировой войны, постройка первого корабля была начата в 1939 году, всего построено 86 кораблей

См. также 
 Ханты — народ